Štěstí může také znamenat:

 Štěstí (film) – český film z roku 2005, režie Bohdan Sláma
 Štěstí Rougonů – román Emila Zoly
 Štěstí (opera) – opera Rudolpha von Procházky z roku 1897

Externí odkazy